

Віскассет — місто, штат Мен
 Віскассет — переписна місцевість, штат Мен